Агама Столички () — ящерица из рода азиатских горных агам семейства Агамовых. Вид назван в честь австрийского зоолога Фердинанда Столички.

Крупная дневная ящерица.

Распространение 
Ареал агамы Столички расположен в пределах Китая и Монголии.

В Китае встречается в провинции Ганьсу и в различных районах СУАР. В Монголии — на западе и юго-западе страны в Кобдоском, Гоби-Алтайском, Баянхонгор и Южно-Гобийском аймаках.

Использование человеком 
Агама Столички применяется в традиционной китайской медицине. Также применяется как добавка при изготовлении спиртных напитков.

Подвиды

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Mongolian Red List of Reptiles and Amphibians, ADMON Printing, Ulaanbaatar, 2006 ISSN: 1751-0031 — стр. 39-40 (pdf)

Ссылки 
 

Агамовые
Животные, описанные в 1875 году
Пресмыкающиеся Азии
Столичка